Este artigo fala sobre a Lista de jogos da Seleção Argentina de Futebol, de acordo com a página da AFA no site da FIFA.

Século XX

Década de 1901

1901

1902

1903

1905

1906 

Seleção Argentina de Futebol